Ženská čtyřhra na Letních olympijských hrách 1996 v Atlantě probíhala v areálu Stone Mountain Tennis Center, ležícím ve městě Stone Mountain. Soutěž se konala v období od 23. července do 3. srpna 1996 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem.

Olympijský turnaj 
Premiérově od znovuzařazení tenisu do olympijského programu v roce 1988 nebyly hrány kvalifikace. Do čtyřhry nastoupilo 62 tenistek.

Olympijské zlato vybojovala nejvýše nasazená dvojice Gigi Fernándezová a Mary Joe Fernandezová ze Spojených států, které ve finále přehrály české turnajové dvojky Janu Novotnou a Helenu Sukovou ve dvou setech. Američanky obhájily olympijský titul z Barcelonské olympiády 1992 a staly se tak vůbec prvními tenisty, jimž se povedlo vyhrát stejnou olympijskou soutěž dvakrát v řadě.

Poražené semifinalistky odehrály poprvé od roku 1924 utkání o bronzovou medaili. Vítězně z něho vyšla čtvrtá nasazená dvojice Španělek Conchita Martínezová a Arantxa Sánchezová Vicariová, jejíž členky zdolaly nizozemské turnajové trojky Manon Bollegrafovou s Brendou Schultzovou-McCarthyovou ve dvou sadách.

Nasazené páry 
Nejvýše nasazený pár obdržel volný los do druhého kola.

  (vítězky, zlaté medaile)
  (finále, stříbrné medaile)
  (semifinále, čtvrté místo)
  (semifinále, bronzové medaile)
  (1. kolo, bez boje)
  (1. kolo)
  (2. kolo)
  ''(1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| team-width=220

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= 
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=0

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= 
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=68
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= 
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= 
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=65
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= 
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=7
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3=5

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= 
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= 
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03=

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| team-width=220

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= 
| RD1-score01-1= 
| RD1-score01-2= 
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Alt
| RD1-team02= 
| RD1-score02-1=w/o
| RD1-score02-2= 
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=63
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= 
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= 
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=9
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= 
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= 
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= 
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= 
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= 
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= 
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=1

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= 
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= 
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1996